Фан-дер-Флит () — российский дворянский и купеческий род голландского происхождения.

 Фан-дер-Флит, Константин Петрович (1844—1933) — русский военачальник, член Государственного совета.
 Фан-дер-Флит, Пётр Петрович (1839—1904) — русский физик, профессор Санкт-Петербургского университета.
 Фан-дер-Флит, Тимофей Ефремович (1775—1843) — российский государственный деятель, тайный советник.
 Фан-дер-Флит, Фёдор Тимофеевич (1810—1873) — директор общей канцелярии министерства финансов Российской империи. См. также 
 Фан (значения)
 Флит (значения)